O HSwMS Gotland foi um cruzador hidroavião da Marinha Sueca construído pela Götaverken. O projeto do navio começou em dezembro de 1926 como um porta-aviões com espaço para doze aeronaves. Quando apresentou o projeto, o Conselho de Construção Naval da Suécia decidiu que queria que o navio tivesse funções de cruzador e detector de minas, além de operar como um porta-aviões. O projeto resultante de 5 mil toneladas apresentado em janeiro de 1927 provou ser impossível de construir dentro do orçamento disponível de 16,5 milhões de coroas suecas. O projeto foi então reduzido em tamanho, exigindo que uma das torres dianteiras fosse removida. Seus canhões foram então colocados em casamatas de cada lado da superestrutura, uma característica encontrada apenas nos cruzadores americanos da classe Omaha. O contrato de construção do navio foi assinado em 7 de junho de 1930.

Seu complemento de aeronaves consistia em seis hidroaviões Hawker Osprey. Tinha capacidade para oito destes e foram feitas tentativas para a compra de mais dois, sem sucesso, pois a produção do tipo havia cessado. A aeronave sofria danos causados pelas ondas durante o mau tempo, muitas vezes forçando o navio a retornar ao porto.

O HSwMS Gotland foi convertido em 1944 em um cruzador antiaéreo devido à falta de hidroaviões modernos. Isso envolveu a remoção dos hidroaviões e catapultas e a instalação de um novo convés do meio do navio à popa para apoiar os canhões antiaéreos leves. Isso incluiu a adição de quatro canhões Bofors de 40 milímetros em montagens duplas M/40 (2 operados por energia e estabilizados com sistemas balísticos montados e canhões refrigerados a água, 2 canhões duplos trabalhados à mão com canhões resfriados a ar), um par de Bofors M/32 duplos de 25 milímetros na popa e um no topo da torre dianteira, e dois canhões Bofors M/40 20 milímetros. Os Ospreys continuaram em serviço nas bases portuárias, sendo o último aposentado em 2 de dezembro de 1947.

Após a Segunda Guerra Mundial, ele serviu como navio de treinamento. Começando em 1953 e terminando em 1954, ele foi modificado para permitir que servisse como um navio de direção de caça em caso de guerra, bem como um navio de treinamento em tempos de paz. Ele foi colocado na reserva em 1956, desativado em 1960, vendido em 1962 e finalmente descartado em 1963.

Navios da Suécia